Флаг муниципального образования се́льского поселе́ния Со́фьинское Раменского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 11 сентября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4452.

Флаг муниципального образования сельское поселение Софьинское составлен на основе герба сельского поселения Софьинское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с фигурами герба сельского поселения посередине: изображением княгини на троне, с цветком руты и щитом в руках, воспроизведённое в зелёном; жёлтом, чёрном и белом цветах».

Обоснование символики 
Земли, входящие в состав Софьинского сельского поселения, были освоены людьми в глубокой древности. Первое упоминание о селе Софьино относится к XV веку. Название села, а в настоящее время и всего сельского поселения связано с именем его первой владелицы — княгини Софьи. В летописи упоминается, что в 1453 году жена великого князя Василия I Дмитриевича (сына Дмитрия Донского) Софья Витовтовна завещала эти земли своему внуку.

Изображение на флаге женщины в древней короне и сидящей на троне символизирует русскую княгиню Софью. Будучи супругой великого князя московского Василия I Софья активно участвовала в борьбе за объединение Русских земель. После смерти Василия I в 1425 году по его завещанию управляла княжеством, пока её сын Василий II не достиг совершеннолетия. В 1451 году Софья Витовтовна руководила обороной Москвы от набега татар хана Мазовши, в то время когда Великий князь собирал войско для борьбы с врагом.

Щит — символ защиты и покровительства.

Цветок руты — традиционный знак Литвы, символизируют происхождение Софьи Витовтовны из древнего литовского рода Гедиминовичей.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, солнечного тепла и жизненной энергии.

Зелёный цвет — символ здоровья, природы, молодости и жизненного роста.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Примечания